

Страдзев — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Страдзев — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства